Села:
 Різдвяни — Івано-Франківська область, Галицький район
 Різдвяни — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район